Strada statale 4 – strada statale albanese
 Strada statale 4 – strada statale polacca
 Strada statale 4 Via Salaria – strada statale italiana